Дехтярь — фамилия.

 Дехтярь, Леонид Израилевич (род. 1924) — советский учёный, инженер-механик.
 Дехтярь, Мотл (Мотя Израилевич, также Дегтярь; 1909—1939) — еврейский советский поэт.